(né en 1991), footballeur belge ;
  (né en 1953), peintre italien ;
 Helen Schifano (1922-2007), gymnaste américaine ;
 Jean-Noël Schifano (né en 1944), écrivain et traducteur français ;
 Mario Schifano (1934-1998), peintre, collagiste, cinéaste et musicien de rock italien.

Prononcer : skifano

Autre 

 , groupe de rock italien.

Voir aussi